Ги Лёфевр да ла Бодри (; , имение Ла Бодри, ,  — , там же) — французский -герметик, , .

Биография 

Сын Жака Лёфевра, сеньора Ла Бодри. Учился еврейскому и сирийскому языкам у Гийома Постеля. Участвовал в работе над Антверпенской полиглоттой. Тяжело переболел во Фландрии, был на грани смерти. Выздоровев и вернувшись во Францию, служил секретарём и переводчиком у герцога Алансонского. Был близок к Ронсару и другим поэтам Плеяды.

Творчество 
Автор мистической поэзии, насыщенной духом и символикой христианской каббалы. Переводил с сирийского на латынь, с латыни, испанского, итальянского на французский, среди его светских переводов — сочинения Цицерона, Хуана Андреса, Херонимо Муньоса, Франческо Джорджо Венето, Пико делла Мирандолы, Марсилио Фичино, Якопо Саннадзаро.

Прижизненные издания 
 Encyclie des secrets de l'éternité, поэма (1571)
 La Galliade, ou de la révolution des arts et sciences, поэма (1578)
 Hymnes ecclésiastiques, cantiques spirituels et autres meslanges poétiques (1578)
 Diverses meslanges poétiques (1582)

Примечания

Литература 
 Nève F. Guy Le Fèvre de La Boderie, orientaliste et poète, l’un des collaborateurs de la Polyglotte d’Anvers. — : A. Decq, 1862.
 Secret F. L'ésotérisme de Guy Le Fèvre de La Boderie. — Genève: Droz, 1969.
 Roudaut F. Le point centrique: contribution à l'étude de Guy Le Fèvre de la Boderie. — : Klincksieck, 1992.

Умершие в департаменте Орн
Французские поэты XVI века
Лексикографы по алфавиту
Лексикографы Франции
Библеисты Франции